Нёшатель-ан-Бре () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена, округ Дьеп, центр одноименного кантона. Расположен в 36 км к юго-востоку от Дьепа и в 50 км к северо-востоку от Руана, в 1 км от автомагистрали А28 "Дорога эстуарий". Через город протекает небольшая река Бетюн. Является родиной известного сыра «Нёшатель». Считается, что это самый древний сыр Нормандии.

Население (2018) — 4 711 человек.

История 
Нёшатель является историческим центром региона Пеи-де-Бре (Pays de Bray). В 1106 году нормандский герцог и король Англии Генрих I построил здесь замок, вокруг которого стал развиваться город. В XII веке в Нёшателе была построена церковь Нотр-Дам.

Расположенный в месте, имевшем большое стратегическое значение, Нёшатель на протяжении веков неоднократно брался штурмом, разорялся и сжигался. В 1596 году, в конце периода Религиозных войн король Генрих IV приказал снести местный замок и городские укрепления.

После административной реформы, принятой во время Великой Французской революции, Нёшатель стал одной из супрефектур департамента Приморская Сена - центром одноименного округа. Этого статуса он был лишен в 1926 году, когда округ Нёшатель был объединен с округом Дьеп.

7 июня 1940 года во время Французской кампании авиация нацистской Германии подвергла Нёшатель массированной бомбардировке, в ходе которой около 80% города было уничтожено.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам XII-XVI веков, восстановленная после Второй мировой войны
 Музей искусств и народных традиций Матон-Дюран (Mathon-Durand)
 Театр Робер-Озель (Robert-Auzelle)

Экономика 

Молочные производства компании Danone, сыроварни, в основном производящие "Нёшатель" (Neufchâtel)

Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 10,2 %
 строительство — 5,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 40,5 %
 государственные и муниципальные службы — 44,0 %

Уровень безработицы (2017) — 16,4 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Приморская Сена — 15,3 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 18 690 (Франция в целом — 21 730, департамент Приморская Сена — 21 140).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Нёшатель-ан-Бре с 2008 года занимает член партии Республиканцы Ксавье Лефрансуа (Xavier Lefrançois). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил в 1-м туре, получив 71,51 % голосов.

Города-побратимы 
  Уитчёрч, Великобритания

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея